Le prince charmant est un personnage type des contes populaires. Il peut aussi désigner :

Cinéma 
 Le Prince charmant, un film français réalisé en 1925 ;
 Le Prince charmant, un film français sorti en 1942.

Musique 
 Prince charmant, une chanson interprétée par le chanteur français Keen'V sortie en 2011.

Télévision 
 Prince charmant (Prince Charming), un téléfilm américain diffusé en 2001.

Voir aussi